Ominami bzw. Ōminami ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromi Ōminami (* 1975), japanische Marathonläuferin
 Marco Enríquez-Ominami (* 1973), chilenischer Politiker
 Takami Ōminami (* 1975), japanische Marathonläuferin
 Takuma Ōminami (* 1997), japanischer Fußballspieler